|-
|(23501)||1992 CK1|| align=right|14,1|| align=right|2,803|| align=right|0,178|| align=right|13,03|| align=right|4,691||MBA||12. februar 1992||Merida||O. A. Naranjo; J. Stock
|-
|(23502)||1992 DE3|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,178|| align=right|6,49|| align=right|3,582||MBA||25. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23503)||1992 DD4|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,067|| align=right|4,18|| align=right|4,460||MBA||29. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23504)||1992 EX|| align=right|13,6|| align=right|2,659|| align=right|0,091|| align=right|10,24|| align=right|4,335||MBA||7. marec 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(23505)||1992 EB4|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,082|| align=right|10,44|| align=right|4,255||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23506)||1992 EC8|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,076|| align=right|3,01|| align=right|4,338||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23507)||1992 EQ13|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|4,15|| align=right|4,506||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23508)||1992 ET14|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,085|| align=right|2,77|| align=right|4,582||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23509)||1992 HQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,831|| align=right|0,059|| align=right|3,48|| align=right|4,762||MBA||30. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23510)||1992 PA2|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,217|| align=right|5,68|| align=right|3,401||MBA||4. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23511)||1992 PB2|| align=right|13,5|| align=right|3,156|| align=right|0,154|| align=right|5,50|| align=right|5,605||MBA||4. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23512)||1992 PC3|| align=right|12,3|| align=right|3,051|| align=right|0,161|| align=right|11,61|| align=right|5,327||MBA||6. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23513)||1992 PZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,245|| align=right|0,183|| align=right|6,74|| align=right|3,363||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|23514 Schneider||1992 RU|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,256|| align=right|3,93|| align=right|3,540||MBA||2. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23515)||1992 RF2|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,135|| align=right|4,31|| align=right|3,530||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23516)||1992 RK2|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,156|| align=right|1,63|| align=right|3,490||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23517)||1992 RO3|| align=right|14,6|| align=right|3,029|| align=right|0,139|| align=right|00,44|| align=right|5,271||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23518)||1992 SP1|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,206|| align=right|19,14|| align=right|5,665||MBA||20. september 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23519)||1992 SG13|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,254|| align=right|5,66|| align=right|3,575||MBA||23. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|23520 Ludwigbechstein||1992 SM26|| align=right|15,9|| align=right|2,305|| align=right|0,122|| align=right|7,22|| align=right|3,499||MBA||23. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(23521)||1992 US1|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,135|| align=right|7,83|| align=right|3,455||MBA||21. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(23522)||1992 WC9|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,091|| align=right|7,26|| align=right|3,574||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23523)||1993 AQ|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,100|| align=right|8,72|| align=right|4,052||MBA||13. januar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23524)||1993 BF3|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,157|| align=right|4,88|| align=right|4,093||MBA||23. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23525)||1993 FS22|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|2,75|| align=right|4,139||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23526)||1993 FJ32|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,132|| align=right|4,51|| align=right|4,066||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23527)||1993 FD37|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,108|| align=right|3,00|| align=right|4,017||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23528)||1993 FQ38|| align=right|15,6|| align=right|2,489|| align=right|0,096|| align=right|3,61|| align=right|3,926||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23529)||1993 FR45|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,213|| align=right|17,67|| align=right|4,131||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23530)||1993 FV45|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,271|| align=right|5,63|| align=right|4,055||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23531)||1993 FN62|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,239|| align=right|5,15|| align=right|4,137||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23532)||1993 JG1|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,194|| align=right|3,42|| align=right|4,104||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23533)||1993 PU5|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,090|| align=right|4,20|| align=right|4,700||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(23534)||1993 QP3|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|5,160||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(23535)||1993 QL7|| align=right|14,9|| align=right|2,886|| align=right|0,018|| align=right|3,28|| align=right|4,901||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23536)||1993 QS9|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,106|| align=right|11,49|| align=right|5,105||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23537)||1993 SA6|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,131|| align=right|1,81|| align=right|5,343||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23538)||1993 TM15|| align=right|14,6|| align=right|2,958|| align=right|0,077|| align=right|3,09|| align=right|5,087||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23539)||1993 TU15|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,123|| align=right|1,34|| align=right|5,460||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23540)||1993 TV19|| align=right|13,2|| align=right|2,893|| align=right|0,018|| align=right|3,44|| align=right|4,921||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23541)||1993 TU29|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,056|| align=right|3,28|| align=right|5,039||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23542)||1993 TN30|| align=right|14,7|| align=right|2,899|| align=right|0,197|| align=right|4,44|| align=right|4,936||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23543)||1993 UK|| align=right|12,9|| align=right|2,858|| align=right|0,064|| align=right|3,33|| align=right|4,831||MBA||16. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23544)||1993 XW|| align=right|13,0|| align=right|3,151|| align=right|0,100|| align=right|23,07|| align=right|5,594||MBA||11. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23545)||1994 AC|| align=right|14,2|| align=right|2,179|| align=right|0,094|| align=right|3,16|| align=right|3,215||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23546)||1994 AV10|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,134|| align=right|4,32|| align=right|3,363||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|23547 Tognelli||1994 DG|| align=right|13,2|| align=right|2,762|| align=right|0,156|| align=right|10,08|| align=right|4,589||MBA||17. februar 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(23548)||1994 EF2|| align=right|17,6|| align=right|2,290|| align=right|0,519|| align=right|23,36|| align=right|3,464||AMR||11. marec 1994||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(23549)||1994 ES6|| align=right|11,0|| align=right|5,247|| align=right|0,045|| align=right|9,05|| align=right|12,02||JUT||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(23550)||1994 GK9|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,131|| align=right|5,87|| align=right|3,387||MBA||11. april 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23551)||1994 GO9|| align=right|13,9|| align=right|2,290|| align=right|0,186|| align=right|8,86|| align=right|3,464||MBA||11. april 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23552)||1994 NB|| align=right|13,6|| align=right|2,366|| align=right|0,277|| align=right|23,78|| align=right|3,639||MBA||3. julij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23553)||1994 PL4|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,131|| align=right|8,67|| align=right|3,793||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23554)||1994 PJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,190|| align=right|1,52|| align=right|3,782||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23555)||1994 PP15|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,010|| align=right|2,12|| align=right|4,231||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23556)||1994 PY25|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,105|| align=right|1,33|| align=right|4,155||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23557)||1994 PU26|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,180|| align=right|2,88|| align=right|4,175||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23558)||1994 PW26|| align=right|14,2|| align=right|2,778|| align=right|0,259|| align=right|9,23|| align=right|4,629||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23559)||1994 PD32|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,144|| align=right|3,54|| align=right|4,076||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23560)||1994 RX8|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,240|| align=right|7,52|| align=right|4,979||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23561)||1994 RM12|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,170|| align=right|14,35|| align=right|4,060||MBA||1. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23562)||1994 TR1|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,302|| align=right|12,11|| align=right|4,096||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23563)||1994 UP8|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,083|| align=right|1,94|| align=right|4,656||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23564)||1994 VX1|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,076|| align=right|3,53|| align=right|5,166||MBA||6. november 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(23565)||1994 WB|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,206|| align=right|13,41|| align=right|4,126||MBA||23. november 1994||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(23566)||1994 WS1|| align=right|13,8|| align=right|3,015|| align=right|0,160|| align=right|8,89|| align=right|5,234||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23567)||1994 YG|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,247|| align=right|00,99|| align=right|5,331||MBA||21. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23568)||1994 YU|| align=right|13,4|| align=right|2,979|| align=right|0,122|| align=right|9,81|| align=right|5,142||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23569)||1994 YF1|| align=right|13,2|| align=right|2,992|| align=right|0,026|| align=right|8,95|| align=right|5,175||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23570)||1995 AA|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,183|| align=right|9,41|| align=right|5,422||MBA||1. januar 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(23571)||1995 AB|| align=right|13,5|| align=right|2,578|| align=right|0,128|| align=right|16,44|| align=right|4,139||MBA||1. januar 1995||Sormano||M. Cavagna; E. Galliani
|-
|(23572)||1995 AS2|| align=right|13,7|| align=right|3,126|| align=right|0,033|| align=right|7,99|| align=right|5,527||MBA||10. januar 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(23573)||1995 BG|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,099|| align=right|10,38|| align=right|5,177||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23574)||1995 BX|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,191|| align=right|1,48|| align=right|5,360||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23575)||1995 BE2|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,054|| align=right|11,47|| align=right|5,290||MBA||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23576)||1995 DZ3|| align=right|12,9|| align=right|3,102|| align=right|0,268|| align=right|16,92|| align=right|5,462||MBA||21. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23577)||1995 DY8|| align=right|14,6|| align=right|3,338|| align=right|0,167|| align=right|2,12|| align=right|6,098||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|23578 Baedeker||1995 DR13|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,147|| align=right|1,78|| align=right|5,497||MBA||22. februar 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(23579)||1995 EN5|| align=right|14,6|| align=right|3,211|| align=right|0,165|| align=right|18,41|| align=right|5,754||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23580)||1995 OZ2|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,074|| align=right|6,17|| align=right|3,550||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23581)||1995 OE5|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,083|| align=right|2,89|| align=right|3,618||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23582)||1995 QA3|| align=right|14,1|| align=right|2,305|| align=right|0,108|| align=right|7,49|| align=right|3,498||MBA||31. avgust 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|23583 Křivský||1995 SJ1|| align=right|15,2|| align=right|2,481|| align=right|0,201|| align=right|4,07|| align=right|3,907||MBA||22. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(23584)||1995 SB31|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,110|| align=right|5,53|| align=right|3,369||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23585)||1995 SD53|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,151|| align=right|5,42|| align=right|3,762||MBA||28. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23586)||1995 TA1|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,069|| align=right|1,85|| align=right|3,765||MBA||13. oktober 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(23587)||1995 TE8|| align=right|13,8|| align=right|2,313|| align=right|0,218|| align=right|7,54|| align=right|3,517||MBA||2. oktober 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(23588)||1995 UX3|| align=right|14,4|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|6,66|| align=right|3,735||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23589)||1995 UR6|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,122|| align=right|5,23|| align=right|3,636||MBA||23. oktober 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(23590)||1995 UD34|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,104|| align=right|4,44|| align=right|4,138||MBA||21. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23591)||1995 UP44|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|5,81|| align=right|3,578||MBA||26. oktober 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(23592)||1995 UB47|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,095|| align=right|9,85|| align=right|5,162||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23593)||1995 VJ|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,133|| align=right|3,07|| align=right|4,136||MBA||2. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23594)||1995 VJ2|| align=right|14,0|| align=right|2,470|| align=right|0,115|| align=right|15,40|| align=right|3,880||MBA||13. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(23595)||1995 VR11|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,160|| align=right|5,72|| align=right|3,680||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23596)||1995 WQ|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,229|| align=right|3,27|| align=right|4,100||MBA||17. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23597)||1995 WY4|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,219|| align=right|3,28|| align=right|3,666||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23598)||1995 WL13|| align=right|14,1|| align=right|2,466|| align=right|0,079|| align=right|4,16|| align=right|3,872||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23599)||1995 XV|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,198|| align=right|3,74|| align=right|4,047||MBA||12. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23600)||1995 XC1|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|3,36|| align=right|4,397||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23601)||1995 YC5|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,222|| align=right|3,18|| align=right|3,563||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23602)||1995 YK20|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,073|| align=right|5,57|| align=right|4,457||MBA||23. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23603)||1995 YM23|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,205|| align=right|12,15|| align=right|4,215||MBA||21. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(23604)||1996 AL|| align=right|13,4|| align=right|2,943|| align=right|0,174|| align=right|16,02|| align=right|5,048||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23605)||1996 AP|| align=right|13,7|| align=right|2,595|| align=right|0,173|| align=right|13,49|| align=right|4,178||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23606)||1996 AS1|| align=right|18,5|| align=right|1,750|| align=right|0,361|| align=right|14,37|| align=right|2,315||AMR||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23607)||1996 AR2|| align=right|14,0|| align=right|2,696|| align=right|0,204|| align=right|11,99|| align=right|4,425||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23608)||1996 AC4|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,129|| align=right|13,52|| align=right|4,087||MBA||15. januar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(23609)||1996 AU6|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,067|| align=right|3,48|| align=right|4,489||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23610)||1996 AW7|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|4,559||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23611)||1996 BO3|| align=right|14,0|| align=right|2,753|| align=right|0,097|| align=right|12,99|| align=right|4,566||MBA||27. januar 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(23612)||1996 BJ4|| align=right|14,1|| align=right|2,644|| align=right|0,206|| align=right|13,44|| align=right|4,299||MBA||22. januar 1996||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|(23613)||1996 EK6|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,105|| align=right|7,42|| align=right|4,450||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23614)||1996 FX|| align=right|14,5|| align=right|2,989|| align=right|0,147|| align=right|12,40|| align=right|5,167||MBA||18. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(23615)||1996 FK12|| align=right|14,8|| align=right|1,961|| align=right|0,101|| align=right|22,69|| align=right|2,746||MBA||28. marec 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23616)||1996 HY10|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,041|| align=right|10,00|| align=right|5,375||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23617)||1996 HM13|| align=right|12,7|| align=right|3,192|| align=right|0,116|| align=right|17,33|| align=right|5,701||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23618)||1996 JS5|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,105|| align=right|3,75|| align=right|5,579||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23619)||1996 JX7|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,210|| align=right|2,79|| align=right|5,378||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23620)||1996 LS2|| align=right|13,3|| align=right|3,078|| align=right|0,195|| align=right|9,86|| align=right|5,400||MBA||11. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23621)||1996 PA|| align=right|16,1|| align=right|1,905|| align=right|0,299|| align=right|19,34|| align=right|2,628||MBA||5. avgust 1996||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(23622)||1996 RW29|| align=right|11,0|| align=right|5,102|| align=right|0,034|| align=right|13,05|| align=right|11,53||JUT||12. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(23623)||1996 TR29|| align=right|16,2|| align=right|2,218|| align=right|0,103|| align=right|4,81|| align=right|3,303||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23624)||1996 UX3|| align=right|11,5|| align=right|5,193|| align=right|0,162|| align=right|19,97|| align=right|11,84||JUT||29. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|23625 Gelfond||1996 WX|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,112|| align=right|6,89|| align=right|3,358||MBA||19. november 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23626)||1996 XD3|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,067|| align=right|2,22|| align=right|3,420||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23627)||1996 XG19|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,108|| align=right|3,32|| align=right|3,371||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23628)||1996 XZ31|| align=right|14,6|| align=right|2,221|| align=right|0,091|| align=right|7,12|| align=right|3,310||MBA||8. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(23629)||1996 YR|| align=right|15,2|| align=right|2,238|| align=right|0,169|| align=right|7,06|| align=right|3,348||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23630)||1996 YA3|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,048|| align=right|1,53|| align=right|3,524||MBA||30. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(23631)||1997 AG|| align=right|14,6|| align=right|2,318|| align=right|0,079|| align=right|3,98|| align=right|3,530||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23632)||1997 AQ|| align=right|15,0|| align=right|2,257|| align=right|0,124|| align=right|7,93|| align=right|3,390||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23633)||1997 AF3|| align=right|14,9|| align=right|2,367|| align=right|0,130|| align=right|5,16|| align=right|3,641||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23634)||1997 AY3|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,141|| align=right|5,23|| align=right|3,540||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23635)||1997 AH4|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,189|| align=right|1,57|| align=right|3,654||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23636)||1997 AJ4|| align=right|14,1|| align=right|2,219|| align=right|0,121|| align=right|5,95|| align=right|3,304||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23637)||1997 AM6|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,084|| align=right|7,86|| align=right|3,501||MBA||4. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23638)||1997 AV6|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,075|| align=right|5,54|| align=right|3,587||MBA||6. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(23639)||1997 AN7|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|3,459||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23640)||1997 AY7|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,128|| align=right|6,38|| align=right|3,576||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23641)||1997 AU10|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,071|| align=right|6,71|| align=right|3,517||MBA||9. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23642)||1997 AD15|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,160|| align=right|4,94|| align=right|3,555||MBA||9. januar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23643)||1997 AQ15|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,211|| align=right|4,00|| align=right|3,344||MBA||12. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|23644 Yamaneko||1997 AW17|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,127|| align=right|2,14|| align=right|3,707||MBA||13. januar 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(23645)||1997 BJ2|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,084|| align=right|6,51|| align=right|3,493||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23646)||1997 BX2|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,069|| align=right|8,37|| align=right|3,676||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23647)||1997 BR3|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,248|| align=right|21,67|| align=right|3,838||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23648)||1997 CB|| align=right|14,3|| align=right|2,349|| align=right|0,279|| align=right|11,34|| align=right|3,600||MBA||1. februar 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(23649)||1997 CJ5|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,151|| align=right|00,44|| align=right|3,692||MBA||1. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(23650)||1997 CU5|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,092|| align=right|5,40|| align=right|3,603||MBA||7. februar 1997||Kleť||Klet
|-
|(23651)||1997 CN12|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,139|| align=right|7,78|| align=right|4,096||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23652)||1997 CW19|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,129|| align=right|3,27|| align=right|3,741||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23653)||1997 CE21|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,187|| align=right|3,94|| align=right|3,427||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23654)||1997 CC26|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,178|| align=right|2,98|| align=right|3,692||MBA||13. februar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23655)||1997 CG26|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,110|| align=right|4,73|| align=right|3,704||MBA||14. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23656)||1997 CK26|| align=right|15,2|| align=right|2,371|| align=right|0,056|| align=right|6,47|| align=right|3,651||MBA||14. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23657)||1997 CB28|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,113|| align=right|5,60|| align=right|3,499||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23658)||1997 CC28|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|3,799||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23659)||1997 EH|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,119|| align=right|3,53|| align=right|3,763||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23660)||1997 ED5|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,194|| align=right|4,43|| align=right|4,127||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23661)||1997 EL16|| align=right|16,3|| align=right|2,563|| align=right|0,146|| align=right|1,22|| align=right|4,102||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23662)||1997 ES17|| align=right|13,9|| align=right|2,436|| align=right|0,234|| align=right|3,75|| align=right|3,801||MBA||3. marec 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|23663 Kalou||1997 EG18|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,063|| align=right|7,09|| align=right|3,702||MBA||10. marec 1997||Arbonne la Foret||M. Meunier
|-
|(23664)||1997 EP25|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,090|| align=right|2,24|| align=right|3,423||MBA||5. marec 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23665)||1997 EU46|| align=right|14,6|| align=right|2,468|| align=right|0,148|| align=right|1,54|| align=right|3,877||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23666)||1997 FT1|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,150|| align=right|12,44|| align=right|4,255||MBA||30. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23667)||1997 FM4|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,148|| align=right|12,40|| align=right|4,039||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23668)||1997 FR4|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,131|| align=right|2,35|| align=right|3,859||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23669)||1997 FB5|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,113|| align=right|2,32|| align=right|4,131||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23670)||1997 GX14|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,199|| align=right|11,45|| align=right|4,242||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23671)||1997 GX18|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,157|| align=right|1,67|| align=right|4,110||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23672)||1997 GR21|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|11,91|| align=right|4,375||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23673)||1997 GB23|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,224|| align=right|4,75|| align=right|4,184||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23674)||1997 GJ23|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,173|| align=right|13,15|| align=right|4,208||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23675)||1997 GU23|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,068|| align=right|15,05|| align=right|4,133||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23676)||1997 GR25|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,175|| align=right|3,63|| align=right|3,774||MBA||4. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23677)||1997 GV32|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,194|| align=right|13,58|| align=right|4,079||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23678)||1997 GW32|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,108|| align=right|1,77|| align=right|4,252||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23679)||1997 GM33|| align=right|14,2|| align=right|2,601|| align=right|0,113|| align=right|13,31|| align=right|4,194||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23680)||1997 GL34|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,123|| align=right|2,96|| align=right|3,747||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23681)||1997 GC36|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,039|| align=right|3,74|| align=right|4,375||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23682)||1997 GT40|| align=right|14,0|| align=right|2,890|| align=right|0,072|| align=right|3,34|| align=right|4,911||MBA||7. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23683)||1997 HO1|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,153|| align=right|1,11|| align=right|4,235||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23684)||1997 HB10|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,021|| align=right|2,89|| align=right|4,371||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|23685 Toaldo||1997 JV|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,168|| align=right|11,53|| align=right|4,227||MBA||1. maj 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(23686)||1997 JZ7|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|12,88|| align=right|4,406||MBA||8. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23687)||1997 JA11|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,308|| align=right|14,97|| align=right|5,566||MBA||8. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23688)||1997 JJ11|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|14,53|| align=right|4,132||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23689)||1997 JC13|| align=right|13,9|| align=right|2,598|| align=right|0,168|| align=right|9,09|| align=right|4,186||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23690)||1997 JD14|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,016|| align=right|14,06|| align=right|4,061||MBA||9. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23691)||1997 JN16|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,177|| align=right|4,18|| align=right|4,219||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23692)||1997 KA|| align=right|13,0|| align=right|2,655|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,325||MBA||20. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23693)||1997 KU2|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,112|| align=right|13,81|| align=right|4,186||MBA||30. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23694)||1997 KZ3|| align=right|11,4|| align=right|5,269|| align=right|0,036|| align=right|9,77|| align=right|12,10||JUT||29. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23695)||1997 MS4|| align=right|12,8|| align=right|3,171|| align=right|0,231|| align=right|9,64|| align=right|5,646||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23696)||1997 MV4|| align=right|13,2|| align=right|3,034|| align=right|0,074|| align=right|9,75|| align=right|5,283||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23697)||1997 MK9|| align=right|15,5|| align=right|2,804|| align=right|0,079|| align=right|9,46|| align=right|4,695||MBA||26. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23698)||1997 NA3|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,090|| align=right|2,33|| align=right|5,348||MBA||4. julij 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|23699 Paulgordan||1997 ND3|| align=right|15,2|| align=right|3,147|| align=right|0,165|| align=right|15,51|| align=right|5,581||MBA||8. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23700)||1997 OZ|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,192|| align=right|2,72|| align=right|5,386||MBA||25. julij 1997||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(23701)||1997 PC1|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,172|| align=right|1,51|| align=right|5,462||MBA||3. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23702)||1997 QE1|| align=right|12,8|| align=right|2,634|| align=right|0,139|| align=right|16,29|| align=right|4,274||MBA||28. avgust 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(23703)||1997 RJ1|| align=right|13,5|| align=right|3,202|| align=right|0,142|| align=right|6,38|| align=right|5,730||MBA||3. september 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23704)||1997 SD10|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,201|| align=right|2,54|| align=right|3,707||MBA||23. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23705)||1997 SQ14|| align=right|14,1|| align=right|2,452|| align=right|0,139|| align=right|5,70|| align=right|3,838||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23706)||1997 SY32|| align=right|12,4|| align=right|5,256|| align=right|0,091|| align=right|6,81|| align=right|12,05||JUT||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23707)||1997 TZ7|| align=right|13,2|| align=right|3,115|| align=right|0,248|| align=right|16,91|| align=right|5,497||MBA||4. oktober 1997||Chinle||J. Bruton
|-
|(23708)||1997 TR18|| align=right|13,2|| align=right|2,989|| align=right|0,046|| align=right|9,47|| align=right|5,168||MBA||5. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23709)||1997 TA28|| align=right|11,1|| align=right|5,165|| align=right|0,084|| align=right|10,70|| align=right|11,74||JUT||1. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(23710)||1997 UJ|| align=right|12,3|| align=right|5,131|| align=right|0,062|| align=right|11,10|| align=right|11,63||JUT||20. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(23711)||1997 UT2|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,224|| align=right|17,00|| align=right|5,621||MBA||25. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|23712 Willpatrick||1998 AA|| align=right|13,5|| align=right|2,376|| align=right|0,247|| align=right|23,50|| align=right|3,661||MBA||1. januar 1998||Needville||W. G. Dillon; E. R. Dillon
|-
|(23713)||1998 EQ2|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,094|| align=right|6,32|| align=right|3,471||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23714)||1998 EC3|| align=right|16,7|| align=right|2,130|| align=right|0,515|| align=right|8,38|| align=right|3,109||AMR||1. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23715)||1998 FK2|| align=right|15,0|| align=right|1,932|| align=right|0,083|| align=right|22,19|| align=right|2,684||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23716)||1998 FA107|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,217|| align=right|7,69|| align=right|3,452||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23717)||1998 FW118|| align=right|15,2|| align=right|2,257|| align=right|0,155|| align=right|4,58|| align=right|3,391||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|23718 Horgos||1998 GO10|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,189|| align=right|1,44|| align=right|4,113||MBA||2. april 1998||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(23719)||1998 HG23|| align=right|16,1|| align=right|2,131|| align=right|0,046|| align=right|2,61|| align=right|3,109||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23720)||1998 HG26|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,201|| align=right|3,74|| align=right|3,626||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23721)||1998 HQ27|| align=right|14,4|| align=right|2,285|| align=right|0,229|| align=right|4,95|| align=right|3,452||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23722)||1998 HD32|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,190|| align=right|4,14|| align=right|3,440||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23723)||1998 HG40|| align=right|16,3|| align=right|2,182|| align=right|0,110|| align=right|3,97|| align=right|3,223||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23724)||1998 HW41|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,168|| align=right|3,86|| align=right|3,346||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23725)||1998 HH43|| align=right|15,5|| align=right|2,341|| align=right|0,240|| align=right|6,04|| align=right|3,581||MBA||23. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(23726)||1998 HG48|| align=right|14,7|| align=right|2,165|| align=right|0,247|| align=right|6,36|| align=right|3,184||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23727)||1998 HO52|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,182|| align=right|4,29|| align=right|3,280||MBA||30. april 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(23728)||1998 HV63|| align=right|14,2|| align=right|2,434|| align=right|0,092|| align=right|7,47|| align=right|3,797||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23729)||1998 HH80|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,189|| align=right|5,89|| align=right|3,475||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23730)||1998 HX89|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,138|| align=right|3,88|| align=right|3,326||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23731)||1998 HA93|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,208|| align=right|2,14|| align=right|3,782||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23732)||1998 HV95|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,178|| align=right|5,30|| align=right|3,529||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23733)||1998 HE123|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,115|| align=right|7,86|| align=right|3,723||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23734)||1998 HK124|| align=right|14,6|| align=right|2,215|| align=right|0,120|| align=right|6,21|| align=right|3,295||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23735)||1998 HM134|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,153|| align=right|6,22|| align=right|3,452||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23736)||1998 HO148|| align=right|15,5|| align=right|2,138|| align=right|0,105|| align=right|2,30|| align=right|3,126||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23737)||1998 HW150|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,239|| align=right|5,14|| align=right|3,488||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23738)||1998 JZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,157|| align=right|0,291|| align=right|5,82|| align=right|3,168||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(23739)||1998 KS1|| align=right|15,0|| align=right|2,228|| align=right|0,171|| align=right|4,72|| align=right|3,325||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23740)||1998 KP3|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,136|| align=right|5,83|| align=right|3,618||MBA||25. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(23741)||1998 KB4|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,173|| align=right|2,78|| align=right|3,722||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23742)||1998 KW4|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,142|| align=right|4,57|| align=right|3,452||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23743)||1998 KT6|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,148|| align=right|6,25|| align=right|3,462||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23744)||1998 KX6|| align=right|15,2|| align=right|2,257|| align=right|0,191|| align=right|2,95|| align=right|3,391||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23745)||1998 KZ15|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,168|| align=right|6,07|| align=right|3,354||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23746)||1998 KQ19|| align=right|15,4|| align=right|2,165|| align=right|0,184|| align=right|4,46|| align=right|3,184||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23747)||1998 KW25|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,189|| align=right|3,54|| align=right|3,707||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23748)||1998 KF28|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,169|| align=right|5,39|| align=right|3,436||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23749)||1998 KL30|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,159|| align=right|5,00|| align=right|3,378||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23750)||1998 KQ35|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|5,80|| align=right|3,670||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov